СКЦ — аббревиатура. Может означать:

 Сибирский кадровый центр
 Ситуационно-кризисный центр
 Социально-культурный центр